Први српски буквар има више значења:
 Буквар Саве Инока Дечанца, први српски ћирилични буквар
 Први српски буквар, део Вукове реформе српског језика